Томмазо Ландольфи (, 9 августа 1908, Пико, Казерта, ныне Фрозиноне — 8 июля 1979, Рончильоне) — итальянский писатель и переводчик.

Биография 
Из аристократической семьи, в двухлетнем возрасте потерял мать. Учился в Риме и Флоренции, защищал диплом по творчеству Ахматовой (1932). Как писатель дебютировал в 1929. Публиковался в журналах Флоренции и Рима. За противодействие фашистскому режиму провёл месяц в тюрьме (1943). После войны активно публиковался, хотя не принадлежал к общепринятым направлениям эпохи (реалистическим и «левым»), оставаясь в стороне как страстный игрок и романтический денди в жизни, гротескный фантаст и барочный стилист, изобретательный словотворец в литературе. Переводил русскую, французскую и немецкую словесность — как прозу, так и стихи (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Тютчев, Тургенев, Достоевский, Лесков, Чехов, Бунин, Нодье, Мериме, братья Гримм, Гофман, Гофмансталь, Кафка). Развивал близкую к сюрреализму гротескно-фантастическую линию в итальянской прозе (Савинио, Буццати).

Признание 
Его творчество высоко оценили Эудженио Монтале, Итало Кальвино, Харольд Блум. Лауреат крупнейших итальянских литературных премий Стрега, Кампьелло, Виареджо, Багутта и др. При жизни известный узкому кругу ценителей, в настоящее время причисляется к крупнейшим итальянским писателям XX века.
Опубликованный впервые в 1947 году небольшой роман «Осенняя история» — одно из самых загадочных и сложных его произведений. Вроде бы речь в нём идет о реалиях только что завершившейся Второй мировой войны. Вроде бы главный герой — боец Сопротивления, скрывающийся на юге Италии в замке нелюдимого чудака-аристократа и трагически влюбившийся в хозяйскую дочку. Но как-то уж больно эпически и отстраненно изложена эта типично неореалистическая история, слишком много в ней неясного, мистического, просто психопатического.
К 100-летию со дня рождения писателя в Италии были выпущены памятные почтовые марки в честь Томаззо Ландольфи.

Творчество

Новеллы 
 Диалог о главнейших системах () (1937)
 II mar delle blatte e altre storie (1939)
 La spada (1942)
 Il principe infelice(1943)
 Старые девы () (1945)
 Cancroregina (1950)
 Ombre (1954)
 La raganella d’oro (1954)
 Ottavio di Saint-Vincent (1958)
 In società (1962)
 Tre racconti (1964)
 Невозможные рассказы () (1966) — сборник гротескно-фантастических новелл
 Sei racconti (1967)
 Le labrene (1974)
 A caso (1975)

Романы 
 La pietra lunare. Scene della vita di provincia (1939)
 Осенняя история () (1947)
 Любовь нашего времени () (1965)

Стихотворения 
 Landolfo VI di Benevento (1959, драматическая поэма).
 Breve canzoniere (1971)
 Viola di morte (1972)
 Il tradimento (1977)

Дневники 
 La bière du pecheur (1953)
 Rien va (1963)
 Des mois (1967)

Другие сочинения 
 Mezzacoda (1958)
 Se non la realtà (1960, статьи из периодики).
 Scene dalla vita di Cagliostro (1963, сценарий телефильма).
 Un paniere di chiocciole (1968, статьи из периодики).
 Le nuove filastrocche (1968)
 Фауст-67 () (1969, пьеса)
 Gogol a Roma (1971, эссе)
 Del meno (1978)

Публикации на русском языке 
 Солнечный удар: Рассказы. М.: Известия, 1987
 Жена Гоголя и другие истории. М.: Аграф, 1999
 Осенняя история. М.: Б. С. Г.- Пресс, 2005

Литература 
 Secchi G.B. Tommaso Landolfi. Milano: Mursia, 1978
 Bo C. Tommaso Landolfi. Padova: del Noce, 1983
 Landolfi. Libro per libro/ A cura di Tarcisio Tarquini, introduzione di Walter Pedullà. Alatri (Frosinone): Hetea Editrice, 1988
 Villiger Heilig B. Leidenschaft des Spiels. Untersuchung zum Werk Tommaso Landolfis. Tübingen: Stauffenburg, 1989
 Verdenelli M. Prove di voce: Tommaso Landolfi. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 1997.
 Carlino M. Landolfi e il fantastico. Roma: Lithos, 1998
 Gli altrove di Tommaso Landolfi: atti del Convegno di studi, Firenze, 4-5 dicembre 2001/ A cura di Idolina Landolfi; Ernestina Pellegrini. Roma: Bulzoni, 2004
 Un linguaggio dell’anima. Atto della giornata di studio su Tommaso Landolfi/ A cura di Isolina Landolfi, Ernestina Pellegrini. San Cesario di Lecce: Manni, 2006
 Terrile C. L’arte del possibile: ethos e poetica nell’opera di Tommaso Landolfi. Roma: Edizioni di storia e lettereratura, 2007

Примечания

Ссылки 
 Сайт Центра исследований творчества Томмазо Ландольфи
 Биография
 Геннадий Киселев. Ландольфи. Слово
 Ландольфи в Журнальном зале

Писатели Италии
Писатели-фантасты Италии
Переводчики Италии
Лауреаты премии Стрега
Лауреаты премии Виареджо
Лауреаты премии Кампьелло
Выпускники Флорентийского университета